Greatest, Vol. 1 è il titolo di numerose raccolte di brani di artisti musicali, che generalmente hanno pubblicato successivamente almeno un'altra raccolta dal titolo Greatest Hits. Possibili varianti del titolo sono Greatest Hits I, Greatest Hits Volume 1, Greatest Hits Volume I, Greatest Hits Vol. 1 e Greatest Hits Volume One.

 Greatest Hits Volume 1 – raccolta dei Beatles del 1966
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta di Johnny Cash del 1967
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta di Rod Stewart del 1979
 Greatest Hits Vol. 1 – raccolta dei Cockney Rejects del 1980
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta di Ray Stevens del 1987
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta dei New Edition del 1991
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta di Doug Stone del 1994
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta dei Blue Rodeo del 2001
 Greatest Hits, Vol. 1 – raccolta dei Korn del 2004

Pagine correlate 
 Greatest Hits (disambigua)
 Greatest Hits 2
 Greatest Hits 3
 Greatest Hits Live